David Newman kan avse:

David Newman (författare) – en amerikansk författare
David Newman (manusförfattare) – en amerikansk manusförfattare
David Newman (musiker) – en amerikansk jazzmusiker
David Newman (kompositör) – en amerikansk filmmusikkompositör
David Newman (politiker) – en kanadensisk politiker